Брендан Смит:
 Смит, Брендан (; 1927—1997) — ирландский католический священник.
 Смит, Брендан (; род. 1989) — канадский хоккеист. См. также